Федечко Андрій Миронович (* 1990) — український п'ятиборець, майстер спорту міжнародного класу, молодший лейтенант Збройних сил України.
 Федечко Мар'ян Григорович (* 1954) — український поліграфіст, журналіст. Член НСЖУ.
 Федечко Теодор (1912—1941) — український політичний та громадський діяч

Українські прізвища